Austad (Bygland), een dorp in de Noorse gemeente Bygland
 Austad (Lyngdal), een dorp in de Noorse gemeente Lyngdal